Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2008 — 40-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 14 по 20 апреля.

Первой ракеткой одиночного турнира был Джеймс Блейк (тогдашняя 8-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марсель Гранольерс с первой попытки выигрывает титульный матч в основном туре ассоциации.
 Джеймс Блэйк сыграл свой 2й одиночный финал в сезоне и 22й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Эрнест Гулбис выигрывает свой дебютный турнир на парных соревнованиях ассоциации.
 Райнер Шуттлер выигрывает свой 1й турнир на парных соревнованиях ассоциации в году и 3й за карьеру.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 ATP Тур 2008

 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Апрель 2008 года
2008